Vredesbrug (Antwerpen), een tijdelijke pontonbrug over de Schelde in Antwerpen (2014)
Vredesbrug (Buffalo), een stalen boogbrug met vijf overspanningen over de Niagara bij Buffalo, US en Fort Erie, Ontario, Canada 
Vredesbrug (Calgary), een dubbele helix buisvormige spanbrug over de Bow in het centrum van Calgary, Canada
Vredesbrug (Londonderry), een zelf verankerde hangbrug voor voetgangers en fietsers over de rivier Foyle in Londonderry (Derry) Noord-Ierland
Vredesbrug (Suez), een tuibrug over het Suezkanaal, Egypte
Vredesbrug (Tbilisi), een hypermoderne voetgangersbrug van glas en staal over de Mtkvari in het centrum van Tbilisi, Georgië
Vredesbrug (Ulaanbaatar), een betonnen liggerbrug over de Tuul in het centrum van Ulaanbaatar, Mongolië
Lekbrug bij Vianen, een boogbrug over de Lek bij Vianen
Vredesbrug (Willebroek), een brug in Willebroek over het Zeekanaal Brussel-Schelde